Stockholder ist:
 die englische, aber auch im Deutschen genutzte Bezeichnung für Aktionär

Stockholder ist der Familienname folgender Personen:
 Jessica Stockholder (* 1959), US-amerikanische zeitgenössische Künstlerin